Накао Исида (; 1923—2009) — японский врач и вирусолог, президент Университета Тохоку.

Биография
Окончил медицинский факультет Императорского университета Тохоку (1946). Обнаружил вирус «Сендай» и разработал противораковый антибиотик неокарциностатин. Получил медицинскую премию имени Хидейо Ногучи и премию Академии наук Японии.

Был известен своим хобби — любовью к саке и его коллекционированию.

Хронология 
1946 — окончил медицинский факультет Императорского университета Тохоку
1951 — доктор медицины (Университет Тохоку), тема диссертации «Исследования антибактериальных веществ с радиоактивными бактериями»
1953 — открытие вируса «Сендай»
1960 — профессор кафедры бактериологии, медицинского факультета университета Тохоку
1965 — открытие противоракового антибиотика — неокарциностатина
1975 — декан медицинского факультета университета Тохоку
1983 — 15-й президент университета Тохоку (1983—1989)
1989 — звание почётного профессора Университета Тохоку.

Награды 
1980 — Мемориальная премия Хидэё Ногути
1987 — премия Японской академии наук за исследования по обнаружению вируса «Сендай», его структуры и функции
1996 — орден Священного сокровища 1-й степени.

Примечания

Ссылки 
 

Президенты Университета Тохоку